Аньелло (Агнелл; ; ,  — , ) — святой игумен неаполитанский. День памяти — 14 декабря.

Первые сведения о святом Аньелло относятся к X веку. Они связаны с именем диакона Петра и его агиографического труда «Libellus miraculorum».

Святой Аньелло родился в 535 году в богатой неаполитанской семье. Мать его звали Джованна, а отца — Федерико. Семья по происхождению была из Сиракуз, и, возможно, она была каким-то образом связана со святой Лючией.

Святой Аньелло почитается покровителем Сант-Аньелло, Роккараинолы, Неаполя, Гуарчино, Родил и Пишотты.

Примечания

Литература 
Alfredo Cattabiani, Santi d'Italia, Milano, Rizzoli, 1993, ISBN 88-17-84233-8
Piero Bargellini, Mille Santi del giorno, Vallecchi editore, 1977
Bonaventura Gargiulo, Il glorioso S. Agnello, abate: studio storico critico, con appendici, Stab. tip. librario A. e S. Festa, 1903
Anselmo Lettieri, S. Agnello Abate, il suo corpo e il suo culto in Lucca, La Tipografica di O. & E. Malanima, Lucca, 1948
 Andrea Manzo, Relazione Storica della parrocchia di Gargani e brevissima vita del Gran Patrono S. Agnello Abbate, Tipografia "Dante Alighieri, 1911

Ссылки 
 Sant' Agnello di Napoli

Святые по алфавиту
Святые Кампании
Святые Лацио
Христианские святые VI века
Аббаты VI века